Bobby Heenan (1944-2017), catcheur américain
 Daniel Heenan (1981-), joueur de rugby à XV qui a joué avec l'équipe d'Australie et dans le Super 14
 John Heenan (1905-1975), cardinal anglais
 John C. Heenan (1834-1873), boxeur américain
 Patrick Stanley Vaughan Heenan (1910-1942), un militaire britannique
 

Patronyme anglais